Steve Davies (Stephen Easmon Davies, 1960 – ) – calciatore inglese
 Steve Davies (1987 – ) – calciatore inglese
 Steve Davies (1965 – ) – politico australiano